Rifka Riki Levi (Sarajevo, 1907 - Njujork, 1968) prva je profesionalna sarajevska balerina i primabalerina Narodnog pozorišta u Beogradu.

Biografija 
Rifka Riki Levi je rođena 1907. godine u Sarajevu, kao jedna od pet sestara Levi. Potiče iz siromašne sefardske porodice, od oca Leona koji je bio trgovac i majke Estere domaćice. Odrastala je u mnogočlanoj porodici u kojoj su svi članovi bili veoma posebni sa svojim talentima, ali i pogledima na život koji se razlikovao, kako od njihove sefardske, tako i od tradicionalne balkanske kulture i običaja koje su poštovali, ali im nisu robovali po svaku cenu. U toj posebnosti, prednjačile su sestre Levi koje su se, za ono doba, osmelile na nešto što nije bilo uobičajeno za tadašnje prilike: Laura je postala feministkinja i književnica, Nina je postala modiskinja, Klara se udala za katolika i otisnula u svet, Riki je postala balerina, a Blanka, živela je nevenčano sa Srbinom pravoslavne vere. 

Počela je da igra u kulturnom društvu Benevolencija na priredbama i proslavama. Posle jednog zapaženog nastupa 1919. Benevolencija ju je poslala na školovanje u baletsku školu u Zagreb. Sledeće, 1920. kao učenica baletske škole imala je prvi javni nastup u Sarajevu. Školovanje je nastavila u Beču, kod Karla Rajmonda, gde je provela tri godine. Posle toga je dobila angažman u Narodnom pozorištu u Beogradu. Nakon napuštanja baletske karijere, usled povrede, okreće se modi. Uz pomoć sestre Nine, koja je držala salon šešira u Sarajevu, otvara u Knez Mihajlovoj ulici modnu radnju pod nazivom La Parisien. Njeno ime je tada ponovo postalo popularno među beogradskim damama. 

Po izbijanju Drugog svetskog rata šestog aprila 1941. Nemci su bombardovali Beograd, a Riki uspeva da pobegne iz prestonice izbegavši jedan od tri napada. Zahvaljujući prijateljima krila se u selu Grbavče kod Ljiga pod imenom Milica Marušić. 

Nakon rata ponovo se vraća u Narodno pozorište, ali ovoga puta kao kostimograf. Umrla je i sahranjena je 1968. godine u Njujorku, u koji je 1957. otišla zbog operacije kuka.

Baletska karijera 

Rifka Riki Levi je svoju baletsku karijeru nastavila u prestonici Jugoslavije gde je u periodu od 1923. do 1927. godine bila igračica baleta Narodnog pozorišta, da bi od sezone 1926/27. postala solo balerina. Rifka se po svemu isticala, uvek ispoljavajući svoj dražesni šarm i neverovatnu strast ka baletu. Odigrala je veliki broj karakternih uloga i solo minijatura. Kritika je posebno isticala „njen talenat za stilizovanu grotesku“ što je umnogome doprinelo da postane miljenica uvek zahtevne i probirljive beogradske publike. Prepoznavši u Rifki buduću baletsku zvezdu, sa neizmernom harizmom i talentom, Narodno pozorište odlučuje da je 1932. godine pošalje u Pariz. Tako je Rifka Levi uzimala časove u školi klasičnog ruskog baleta profesora Nikolaja Legata, nekadašnjeg prvaka ruskog carskog baleta, kao i kod gospođe Nižinski. Rifka je svoju karijeru polako gradila, konstantno se usavršavajući kod najboljih baletskih pedagoga, zbog čega su joj vrata cele Evrope bila otvorena. Kao balerina Narodnog pozorišta gostovala je u Francuskoj, Austriji, Nemačkoj, Čehoslovačkoj, Španiji i Grčkoj. Vrhunac svoje baletske karijere Rifka Levi doživela je u sezoni 1931/34. i tada je važila za miljenicu beogradske baletske publike. Riki je tokom godina karijere odigrala veliki broj karakternih i solo minijatura, među kojima su: Sladoled u „Labudovom jezeru“, Kanarinka i Bela mačka u „Začaranoj lepotici“, Ljubimče dvora i Arapka u „Rajmondi“, Beba u „Vili lutaka“, Pajac i Strelica u „Kopeliji“, Mor u „Don Kihotu“ i druge. Nakon uspeha koji su se nizali jedan za drugim, Rifka je baš kada je trebalo da potpiše ugovor sa Sadlers Velsom, doživela peh na sceni koji će je odvojiti od scene i naterati je da zauvek odloži svoje baletske cipele.

Riki Levi kao inspiracija 

Lik Riki Levi obrađen je u trilogiji srpske književnice Gordane Kuić „Miris kiše na Balkanu“ i „Cvat lipe na Balkanu“ po kojima su rađene i istoimene serije u kojima lik Riki Levi (u seriji Riki Salom) tumače u prvom delu Aleksandra Bibić, a u drugom delu Nataša Ninković. U rodnom Sarajevu, gotovo da se niko i ne seća prve sarajevske balerine. Ipak, Riki je zaslužno dobila baletsku predstavu koja je inspirisana njenim životom. Radi se o baletu pod nazivom „Miris kiše na Balkanu – balet o Riki“, u koreografiji i režiji Slavka Pervana, koji je premijerno izveden u Sarajevu 1992. godine, a u Beogradu balet je odigran iste godine, i to na BEMUS-u. U ulozi Riki našla se balerina Tatjana Kladničkina.

Reference

Spoljašnje veze 
 Znameniti Jevreji Srbije knjiga PDF
 EL MUNDO SEFARAD
 Studentski dnevni list 
 Trejler za seriju „Miris kiše na Balkanu“
 ВЕЛИКИ ЉУДИ

Рођени 1907.
Умрли 1968.
Сарајлије
Српске балерине